Са́совка — река в России, протекает по Сасовскому району Рязанской области. Устье реки находится в 2,3 км от устья реки Алёшни по левому берегу. Длина реки составляет 17 км, площадь водосборного бассейна — 149 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Цна от города Тамбов и до устья, речной подбассейн реки — Мокша. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010200312110000030054.

Примечания 

Бассейн Цны (приток Мокши)
Реки Рязанской области